Остоичево (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2844 жителей (по переписи 1991 года — 3040 жителей).

История 
Остоичево — одно из старейших сёл на севере Воеводины. Издавна местное население здесь занималось рыболовством, а потом и земледелием. Своё сегодняшнее название село получило во времена Королевства Югославия в честь Тихомира Остоичева, писателя и члена Сербской матицы, который был родом из этих мест. Прежнее название было Тиса-Сент-Миклош.

Демография 
В селе Остоичево в 2002 году проживало 2298 совершеннолетних жителей, средний возраст 41,4 года (39,6 лет у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 1048 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины